Heardred ist der Name folgender Personen:

 Heardred (Dunwich) († 789/793), Bischof von Dunwich
 Heardred (Hexham) († 800), Bischof von Hexham

fiktive Personen:
 Heardred, Figur im Epos Beowulf, Sohn von Hygelac